Stepan Tymoszenko (1878 - 1972) – ukraiński inżynier
 Serhij Tymoszenko (1881 - 1950) – ukraiński działacz społeczny, poseł na Sejm RP
 Julia Tymoszenko (ur. 1960) – ukraińska polityk, doktor ekonomii, premier Ukrainy
 Heorhij Tymoszenko (ur. 1966) – ukraiński szachista 
 Jewhenija Tymoszenko (ur. 1979) – ukraińska działaczka społeczna, córka Julii

Zobacz też:
 Blok Julii Tymoszenko – ukraińska koalicja polityczna
 Rząd Julii Tymoszenko